San Telmo kan syfta på:

 San Telmo (fartyg) – ett 74-kanoners linjeskepp i Spaniens flotta sjösatt 1788

Geografi

Antarktis 

 San Telmo (glaciär),

Argentina 

 Barrio San Telmo – en stadsdel (barrio) i Buenos Aires

Spanien 

 Sant Elm, ort, Balearerna, Illes Balears, 
 San Telmo (palats i Sevilla) – en historisk byggnad i Sevilla

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar